Серия B 1992/1993 () — 61-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 сентября 1992 года и закончился 13 июня 1993 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1992/93 на legaserieb.it
 Серия B 1992/93 на rsssf.com

1992/1993
Футбол в Италии в 1992 году
Футбол в Италии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993